Vinny Magalhães (Rio de Janeiro, 1984. július 2. –) amerikai-brazil MMA-harcos. 20 MMA-meccséből 12-t nyert meg. Royler Gracie tanította meg a brazil dzsúdzsucura.

Jegyzetek

Források 
Adatlapja

1984-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil sportolók
Harcművészek
Rio de Janeiró-iak
MMA-versenyzők
Élő személyek